

Biografia 

Durante la sua carriera ha avuto la possibilità di collaborare con tutta una serie di musicisti di una vasta area musicale quali come ad esempio: Tony Levin, Dave Weckl, Keith Carlock,  Mike Terrana, Bill Bergman, Vinnie Colaiuta, Reggie Hamilton, Leland Sklar, Joel Taylor, Billy Sheehan, Carl Verheyen, Stuart Hamm, Thomas Lang, Philippe Saisse e molti altri.

In Italia ha lavorato al fianco di molti artisti fra cui la nota cantante Giorgia, suonando le chitarre sul brano: "Farei di tutto", contenuto nell'album: Spirito libero - Viaggi di voce 1992-2008 

Oltre a numerose produzioni che lo vedono partecipe in qualità di musicista, arrangiatore e produttore, Marco ha all’attivo tre album con due progetti distinti, entrambi dedicati al mercato internazionale guitar oriented: "Spaces" del 2004, "In my world" del 2007 "The Sky There'll always be" del 2013.

Il suo ultimo album: "The sky there'll always be" uscito nel 2013, vede la partecipazione di vari musicisti e colleghi di oltreoceano come: Tony Levin, Dave Weckl, Keith Carlock, Mike Terrana, Bill Bergman, Joel Taylor, Billy Sheehan, Carl Verheyen, Stuart Hamm, Thomas Lang, Philippe Saisse e molti altri.

Ha partecipato, alle registrazioni dell'album: "Guitar Addiction 2", prodotto dall'etichetta francese Guitar Euro Media, componendo e suonando un solo sul brano: "Take care of her" insieme a molti colleghi blasonati.

Ha partecipato, alle registrazioni dell'album dedicato al chitarrista inglese Jeff Beck dal titolo: "The Loner 2 − A Tribute To Jeff Beck", album prodotto dalla ESC Records di Francoforte, scrivendo ed interpretando un personale arrangiamento del brano: "The Pump".

Discografia 

 2004 – Spaces

 2007 – In my world

 2013 – The sky there'll always be

Con altri artisti 

 2008 – Giorgia: Spirito libero - Viaggi di voce 1992-2008 

 2014 – The Loner 2 − A Tribute To Jeff Beck
 2015 – Guitar Addiction 2 – A Tribute To Modern Guitar

Singoli 

 2018 – Love is stronger than everything else

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale